DJV est un sigle qui peut diségner :
 Deutsche Journalisten-Verband (en français, Association des journalistes allemands), une des plus grandes organisations de journalistes en Europe, représentant environ 38 000 membres.

djv est une abréviation qui peut diségner :
 .djv, un format de fichier destiné à l'archivage de documents numériques.